Vänersborgsklubban AB är ett familjeföretag som tillverkar bandyklubbor i Vänersborg.

År 1997 startade Alf Fredriksson företaget Affes Snickeri i Öxnered utanför Vänersborg. Verksamheten kom att inriktas mot tillverkning av bandyklubbor. År 2006 ombildades företaget till Vänersborgsklubban AB. 2016 flyttade företaget till nya lokaler i centrala Vänersborg.

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Bandyklubbor
Svenska sportutrustningstillverkare